Das 2. International Masters im Ringtennis fand am 3. April 2004 in Durban in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal statt. Anlass für dieses Turnier war die Südafrikatour der deutschen Ringtennisnationalmannschaft vom 2. bis 25. April. Bei dem Turnier waren die jeweils 4 besten Spielerinnen und Spieler beider Länder startberechtigt, der Spielplan wurde mittels einer Setzliste festgelegt. Gespielt wurde – sehr ungewöhnlich – auf dem Parkplatz eines Restaurants mit viel Publikumsverkehr. Bei den Frauen zeigte sich eine offenkundige Überlegenheit der Südafrikanerinnen und so gewann die routinierte Melanie Grieb, die schon im Halbfinale die deutsche Nr. 1 Sabrina Westphal besiegt hatte, das Finale gegen ihre junge Teamkollegin Michelle Kokott. Bei den Herren standen sich im Endspiel Reinhard Plog, der Sieger des International Masters 2002 und der Südafrikaner Gerrie Craig gegenüber, der nach einem Jahr Verletzungspause und einer hervorragenden Leistung die Siegertrophäe entgegennehmen durfte.

Herren

Damen

Siehe auch 
 Ringtennis
 International Masters (Ringtennis) 2002
 Ringtennis-Weltmeisterschaft 2006

Weblinks 
 http://www.ringtennis.de – Offizielle deutsche Ringtennis-Homepage
 http://www.worldtenniquoit.org – Die offizielle Website der World Tenniquoits Federation.

Ringtennis
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Durban